Мужская сборная Египта по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Египет на международной баскетбольной арене. Управляется Египетской федерацией баскетбола.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Европы

Выступления на чемпионатах Африки

Состав

Ссылки 
Профиль на сайте FIBA 

Египет
Баскетбол в Египте
Баскетбол